

Барнсвілл — місто, штат Джорджія
 Барнсвілл — місто, штат Меріленд
 Барнсвілл — місто, штат Міннесота
 Барнсвілл — селище, штат Огайо